Karlo-Ferdinandova univerzita může znamenat: 

 v letech 1654–1882 Univerzita Karlova (spojená Karlova a jezuitská univerzita před jazykovým rozdělením)
 v letech 1882–1921 C. k. česká nebo německá univerzita Karlo-Ferdinandova, části rozdělené pražské univerzity
nesprávně také
 v letech 1921–1939 Německá univerzita v Praze jako samostatná československá univerzita
 v letech 1939–1945 Německá Karlova univerzita (Deutsche Karls-Universität) jako říšsko-německá univerzita, zrušená roku 1945